Jalpa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Jalpa de Méndez, ort, Tabasco, 
 Jalpa, Zacatecas, ort, 
 Jalpa (kommun), Zacatecas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar